Ви́рккала () — финская фамилия. Известные носители:

 Вирккала, Тапио (1915—1985) — финский дизайнер и скульптор.
 Вирккала, Теэму (род. 1984) — финский легкоатлет.